Harman/Kardon — американская фирма, специализирующаяся на производстве бытовой и автомобильной Hi-Fi радиоэлектроники, на данный момент входит в состав Harman International Industries.

История 
Компания основана в 1953 году доктором Сиднеем Харманом и Бернардом Кардоном — двумя учёными-энтузиастами, заинтересованными развитием технологий высококачественного звуковоспроизведения. Первый же продукт, FM-тюнер, стал пользоваться устойчивым спросом.

Harman Kardon продолжила в том же духе и в 1954 выпустила Festival D 1000, объединив усилитель и тюнер (амплитюнер).

Следующим становится стереоприёмник Festival TA230, причем в 1958 году таких приборов ещё не было. Стереозвучание удалось получить, используя один канал для приема AM-волн, а другой — для FM.

Деятельность 
Сегодня компания Harman/Kardon является одним из основных поставщиков радиооборудования для таких компаний как BMW, Land Rover, Kia Motors, Mini, Mercedes-Benz, Harley-Davidson, Subaru и SAAB.

Появление серии Citation 
В 1970 г. Harman/Kardon представила меломанам CAD 5 — первую в мире кассетную магнитофонную приставку с Dolby B (функцией уменьшения шума).

В 1980 году редакцией влиятельного американского журнала The Audio Critic усилитель Harman/Kardon Citation XX, разработанный доктором Матти Отала, был признан лучшим в истории. Успеху предшествовали годы разработок и совершенствования технологий: все началось в 1959 году, выпуском Citation II, первого в мире лампового усилителя, полоса частот которого была ультраширокой. Вышедшие в 1963 модели Citation A и В подарили миру заменимые монтажные платы, в подобных устройствах.

В 1983 г. выходит Citation XXIII — первый FM-тюнер, в котором реализована технология active tracking.

Harman/Kardon в XXI веке 
В преддверии нового тысячелетия компания выпускает устройство для записи оптических дисков со скоростью 4х — в 1999 мир увидел Harman/Kardon CDR 2. 
Вслед за этим, в 2000 году выходят сразу несколько знаковых продуктов: AVR 7000 со встроенными HDCD, VMAx и Logic 7 и совместная разработка с Apple — iSub 2000 Subwoofer и Harman/Kardon SoundSticks.

Совершенствуя A/V-ресиверы, в 2003 году компания празднует своё 50-летие. 

В 2006 Harman/Kardon выпускает Drive + Play: устройство с жидкокристаллическим дисплеем, облегчающее управление автомобилем, и работающее как iPod.
Сейчас Harman/Kardon является поставщиком штатных аудио/видео систем для автомобилей BMW, Land Rover.

Многие производители компьютерной техники (в частности Toshiba, Asus) используют технологии Harman/Kardon в звуковом тракте ноутбуков для достижения высокого для переносного устройства качества звучания.

Факты 
С 2018-го года возглавляет отделение индустриального дизайна компании Harman Александр Демин, выпускник факультета промышленного дизайна Академии Штиглица.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Компании США
Производители магнитофонов США